RFI est un sigle qui peut désigner :

en français
 Radio France internationale, une station de radio publique française destinée à la diffusion vers l'étranger ;
 Rencontres de folklore internationales, un festival de musiques et danses traditionnelles ayant lieu chaque année à Fribourg en Suisse ;

en anglais
 Radio-frequency identification (en français, radio-identification) ;
 Remote File Inclusion, une cyber-attaque ;

en italien
 Rete ferroviaria italiana, une société italienne gestionnaire du réseau ferroviaire national italien.